

Astronomia 
 Cratere Esk – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 ESK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Eskisehir Air Base, Eskişehir, Turchia
 ESK – codice vettore ICAO di SkyEurope
 esk – codice ISO 639-3 della lingua inupiatun dell'Alaska nordoccidentale

Geografia 
 Australia
 Esk – città del Queensland
 Esk – fiume del Nuovo Galles del Sud, in Australia
 Regno Unito
 Esk – fiume della contea di North Yorkshire, in Inghilterra
 Esk – fiume della contea di Cumbria, in Inghilterra
 Esk – fiume del Dumfries e Galloway, in Scozia
 Esk – fiume dell'East Lothian, in Scozia
 North Esk – fiume dell'Angus, in Scozia
 South Esk – fiume dell'Angus, in Scozia
 Sudafrica
 Esk – fiume

Lingue 
 Esk – esperantido

Mineralogia 
 Esk – abbreviazione di eskolaite

Altro 
 ESK – targa automobilistica della provincia di Skierniewice (Polonia)

Note